Сузорово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Воскресенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Воскресенский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 36 км, до центра муниципального образования Воскресенского — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Толстиково, Петрино, Ракольское.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Сузорово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района